El topónimo Old Town puede referirse a alguno de los siguientes lugares de Estados Unidos:

 Old Town, un municipio del estado de Carolina del Norte;
 Old Town, un municipio del estado de Illinois;
 Old Town, una ciudad en el estado de Maine.
 Ciudad vieja de Edimburgo, Escocia

Inglaterra:
 Old Town (Cornualles)
 Old Town (Eden), Cumbria
 Old Town (South Lakeland), Cumbria
 Old Town (Eastbourne), Sussex Oriental
 Old Town (Hastings), Sussex Oriental
 Old Town (Rother), Sussex Oriental
 Old Town (Hertfordshire)
 Old Town (Wiltshire)
 Old Town (Yorkshire del Este)
 Old Town (Yorkshire del Oeste)